Princeton může být:

 Princeton (Alabama) – obec v Alabamě
 Princeton (Arkansas) – obec v Arkansasu
 Princeton (Illinois) – město v Illinois
 Princeton (Indiana) – město v Indianě
 Princeton (Kansas) – město v Kansasu
 Princeton (Kentucky) – město v Kentucky
 Princeton (Maine) – město v Maine
 Princeton (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Princeton (Minnesota) – město v Minnesotě
 Princeton (Missouri) – město v Missouri
 Princeton – město v New Jersey
 Princeton (Texas) – město v Texasu
 Princeton (Wisconsin) – město ve Wisconsinu